Rodek ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns-Georg Rodek (* 1957), deutscher Journalist und Filmkritiker
 Peter Rodek (* 1944), österreichischer Politiker (ÖVP)